Mico marcai és una espècie de primat de la família dels cal·litríquids que viu al Brasil.

Enllaços externs 
 Informació sobre aquest tití. 

marcai